Pečora (Komi, Rusija), gradić u Rusiji
 Pečora (rijeka), rijeka u Rusiji